Steengrafe ist der Familienname folgender Personen:

 Milton Steengrafe (1898–1977), US-amerikanischer Baseballspieler
 Otto Steengrafe (1877–1948), deutscher Jurist und Politiker